Knut Posse är namnet på flera olika personer ur släkten Posse, bland andra:

Knut Jönsson Posse (1400-talet), riksråd, son till Jöns Lage Posse
Knut Axelsson Posse (1500-talet), riksråd, son till Axel Nilsson Posse
Knut Posse af Hedensund (1592–1664), riksråd och överståthållare, son till Jöran Knutsson Posse
Knut Posse (1645–1714), överståthållare
Knut Posse (1719–1771), överstelöjtnant, son till Carl Posse
Knut Knutsson Posse (1826–1902), riksdagsman
Knut Posse (1827–1908), VD för Trollhättans kanalverk, statsrevisor 
Knut Posse i Växjö (1855–1916), riksdagsman
Knut Posse (militär) (1866–1932), kapten vid flottan